La conférence de Hombourg peut faire référence à :
 la conférence du .
 La conférence du .
 La conférence du .

Bad Hombourg